Batalla del Vesubio puede hacer referencia a lo siguiente:

 Batalla del Vesubio (339 a. C.), enfrentamiento del año 339 a. C. en el que el ejército romano, comandado por Publio Decio Mus y Tito Manlio Imperioso Torcuato sofocaron las revueltas latinas.
 Batalla del Vesubio (73 a. C.), enfrentamiento librado entre las tropas del pretor romano Claudio Glabro y las del gladiador tracio Espartaco, durante la tercera guerra servil.